Appel steht für:
 Appel, eine Gemeinde im Landkreis Harburg in Niedersachsen
 Appel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ortsteil der Gemeinde Helvesiek im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen
 die Marke Appel Feinkost
 mundartlich Apfel, insbesondere die Frucht vom Kulturapfel

Siehe auch:
 Apel
 Appel-Reaktion
 Appell
 De Appel
 Appels
 Appelt